Городское поселение Высоковск — упразднённое муниципальное образование в Клинском районе Московской области. Образовано 28 февраля 2005 года. Административный центр — город Высоковск.

Глава городского поселения — Хрусталёва Елена Викторовна.

Площадь территории городского поселения — 7396 га.

Население

Состав городского поселения 
Список населённых пунктов городского поселения Высоковск:

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Клинского района
Упразднённые городские поселения Московской области
Городские поселения, упразднённые в 2017 году